Palmetto Bay (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Palmetto Bay (Barbados), een baai op het eiland Barbados